Il singolare del BMW Open 1977 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Željko Franulović ha battuto in finale Víctor Pecci 6-1, 6-1, 6-7, 7-5.

Teste di serie

  Jean-Louis Haillet (primo turno)
  Corrado Barazzutti (primo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

BMW Open 1977